Пасеки — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пасеки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Пасеки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Пасеки — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Пасеки — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Пасеки — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Пасеки — село в Змиёвском районе Харьковской области.

Другое 
 Пасеки — местность в Сыховском и Лычаковском районах Львова, находящаяся вблизи нынешней улицы Пасечной.

См. также 
 Пасеки-Зубрицкие — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.